Вовк Микола Іванович ( 5 травня 1960, Рідкодуби) Заслужений художник Росії, учасник багатьох міжнародних виставок.

Народився 5 травня 1960 року в с. Рідкодуби Хмельницького району Хмельницької області.

В 1983 році, після навчання у школі та служби в армії, закінчив Красноліманське художнє училище. Пізніше Московський університет мистецтв ім. Н.К.Крупської за спеціальністю станковий живопис і графіка, а також художня ковка. У наш час працює в м. Новокузнецьк Кемеровської обл. Російської Федерації художником-дизайнером. Створює картини олією (спеціалізується на пейзажах та натюрмортах) та малі форми художньої ковки.

Російські художники